Dies ist eine Rangliste von großen Objekten im Sonnensystem in absteigender Ordnung. Meist korrelieren Durchmesser und Masse der Objekte sehr stark. Es gibt jedoch Ausnahmen wie  Neptun, der zwar eine größere Masse, aber einen kleineren Durchmesser als Uranus hat. Der Planet Merkur ist kleiner, aber massereicher als die Monde Ganymed und Titan.

Liste 
Die Zeile jedes hier gezeigten Satelliten hat dieselbe Farbe wie der Planet bzw. Zwergplanet, den dieser umkreist. Von Mars, Haumea, Makemake und Eris besitzt kein Satellit die ausreichende Größe, hier aufgelistet zu werden; Merkur und Venus besitzen nicht einmal Monde. Der Zwergplanet Ceres (ebenfalls mondlos) wird mit derselben Farbe wie die Asteroidengürtel-Objekte ohne Zwergplanetenstatus dargestellt.

Bei einigen transneptunischen Objekten (TNOs) besteht noch eine große Unsicherheit bezüglich Durchmesser, Masse und Albedo. Entsprechend können sich diese Werte bei veränderter Quellenlage erheblich verändern. Planet Neun kann nicht in der Liste geführt werden, da es sich dabei bisher nur um eine Hypothese handelt, ein Beweis für die Existenz dieses Planeten gibt es bisher nicht.

Weitere Objekte (Auswahl) 
Die nachfolgenden Objekte gehören nicht zu den 50 größten Objekten im Sonnensystem. Die Asteroiden Pallas und Vesta zählen aufgrund ihrer hohen Dichte nach heutigem Wissensstand zu den 50 massereichsten Objekten im Sonnensystem, ihr Durchmesser ist jedoch zu klein.

Siehe auch 
 Liste der Entdeckungen der Planeten und ihrer Monde
 Liste der Monde von Planeten und Zwergplaneten

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!Grösste Objekte
Sonnensystem, Masse
Objektemassereich